Почтовые марки одной серии могут иметь разные даты выпуска. Знаки почтовой оплаты с ясными серийными признаками оформления объединяют в единые серии независимо от года выпуска.

Трёхле́тняя се́рия, или се́рия, выпуска́вшаяся в тече́ние трёх лет, — серия почтовых марок, выпуски которой появлялись в течение трёх последовательных лет по датам выпусков, возможно, без среднего года. Другими словами, в датах выпусков формально присутствуют два года, разделённые одним. При этом в каталоге марок имеется соответствующий текст. Трёхлетние серии, как правило, больше как однолетних, так и двулетних.

В СССР первая трёхлетняя серия появилась только в 1933 году и за 58-летний период с 1933 по 1991 год было выпущено 27 трёхлетних серий почтовых марок. Сведения об этих сериях составляют содержание статьи и основаны на следующих каталогах почтовых марок и статьях в электронном журнале «Филателия».

 Русские каталоги с нумерацией ЦФА (ЦФА).
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 1 (1918—1969) / Ред. М. И. Спивак.
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 2 (1970—1980) / Сост. и ред. М. И. Спивак.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 4. РСФСР, СССР (1923—1960). 2010/11 / Под ред. В. Ю. Соловьева.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 5. СССР 1961—1991. 2015/16 / Под ред. В. Ю. Соловьева.

 Русские каталоги с другой нумерацией.
 Краткий справочник: Карачун Д., Карлинский В. Почтовые марки СССР (1918—1968). Краткий справочник (Kar).
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок. Российская Империя, РСФСР, СССР. 1857—1965 / Ред. В. Загорский.
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок СССР. Часть II 1966—1991 / Ред. В. Загорский.

 Иностранные каталоги.
 Американский каталог «Скотт» (Scott): Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 169th edition. Volume 5 N-Sam.
 Немецкий каталог «Михель» (Michel): Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa.
 Английский каталог «Стэнли Гиббонс» (SG): Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 10. Russia. 7th edition.
 Французский каталог «Ивер и Телье» (Yvert): Yvert & Tellier Catalogue des Timbres-Poste. Tome IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine).

 Статья Мациевского С. «Рассеянность филателистического пространства СССР» в электронном журнале «Филателия» (Филателия.ру).
 Статья Мациевского С. «Эмблема как оружие филателиста» в электронном журнале «Филателия» (Филателия.ру).

Теоретически минимальный размер многолетней серии может быть 2 марки. Но трёхлетние серии коммеморативных марок СССР этого минимума не достигают. Самое маленькое количество марок и блоков в трёхлетних сериях — три, таких серий две:
 «Государственные университеты СССР», 3 марки;
 «Охрана природы — актуальная тема филателии», 3 блока.

Самая большая трёхлетняя серия «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве 2» состоит из 35 марок и 3 блоков.

Памяти деятелей коммунистической партии (1933—1935) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 8 марок. Дата выпуска первой марки 1933-10. Номер первой марки ЦФА 432. Отношение размера серии к её длительности: 2,7.

23-я и 25-я годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР (23/II 1918) (1941—1943) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, только он объединил оба выпуска в одну многолетнюю серию.

Здесь 13 марок. Дата выпуска первой марки 1941-2-23. Номер первой марки ЦФА 787. Отношение размера серии к ее длительности: 4,3.

Герои Советского Союза, павшие в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1942—1944) 
Название этой серии было дано после окончания войны. Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel, SG) показали одинаковый состав серии. В каталоге Scott серия распадаются на 3 подсерии, Yvert — на 2 подсерии.

Здесь 17 марок. Дата выпуска первой марки 1942-11-28. Номер первой марки ЦФА 823. Отношение размера серии к ее длительности: 5,6.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве 2 (1954—1956) 
Самыми скрупулёзными оказались каталоги Sol, Kar и Michel, только они объединили все выпуски в одну серию.

Здесь 38 марок и блоков. Дата выпуска первой марки 1954-8-1. Номер первой марки ЦФА 1783. Отношение размера серии к ее длительности: 12,6.

Женщины — общественные и политические деятели (1956—1958) 
Самыми скрупулёзными оказались каталоги Kar и Scott, только они объединили все 5 выпусков в одну многолетнюю серию.

Здесь 5 марок. Дата выпуска первой марки 1956-6-28. Номер первой марки ЦФА 1901. Отношение размера серии к ее длительности: 1,6.

Международный геофизический год (1957—1959) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Стэнли Гиббонс (SG), только он объединил все выпуски в одну многолетнюю серию.

Здесь 10 марок. Дата выпуска первой марки 1957-7-4. Номер первой марки ЦФА 2017. Отношение размера серии к ее длительности: 3,3.

Всесоюзная промышленная выставка (1957—1959) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, только он объединил все 4 выпуска в одну многолетнюю серию.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1957-11-20. Номер первой марки ЦФА 2095. Отношение размера серии к ее длительности: 1,3.

Скульптурные памятники СССР (1959—1961) 
Самыми скрупулёзными оказались советский каталог Kar и французский Yvert, только они полностью определили серию.

В американском каталоге «Скотт» () и во французском «Ивер и Телье» () марка отнесена к другой серии, но по-разному. См. более подробно в разделах Слабое пересечение серий и Сильное пересечение серий.

Здесь 9 марок. Дата выпуска первой марки 1959-11-30. Номер первой марки ЦФА 2319. Отношение размера серии к ее длительности: 3.

Столицы автономных советских социалистических республик (1960—1962) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали практически одинаковый состав серии.

Два номера в каталогах ЦФА и Michel совпали: 2707 и 2708.

Здесь 22 марки. Дата выпуска первой марки 1960-11-4. Номер первой марки ЦФА 2425. Отношение размера серии к ее длительности: 7,3.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 2 (1961—1963) 
Только пять из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG) показали одинаковый состав серии.

Здесь 9 марок. Дата выпуска первой марки 1961-8-8. Номер первой марки ЦФА 2611. Отношение размера серии к ее длительности: 3.

Деятели мировой культуры 2 (1964—1966) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все три выпуска в одну многолетнюю серию.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1964-12-30. Номер первой марки ЦФА 3027. Отношение размера серии к ее длительности: 1,3.

Советское киноискусство (1964—1966) 
Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC) практически определяют многолетнюю серию.

Здесь 7 марок. Дата выпуска первой марки 1964-11-30. Номер первой марки ЦФА 3129. Отношение размера серии к ее длительности: 2,3.

Международные научные конгрессы в СССР (1966—1968) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  Международные научные конгрессы в СССР и далее по годам.

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC) практически определяют многолетнюю серию.

Здесь 11 марок. Дата выпуска первой марки 1966-1-28. Номер первой марки ЦФА 3306. Отношение размера серии к ее длительности: 3,7.

Государственные университеты СССР (1968—1970) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  50-летие Тбилисского государственного университета (основан 8/II 1918) и далее по годам.

Только каталог Соловьёва определяет эту достаточно определённую многолетнюю серию.

Во французском каталоге Yvert переставлены местами изображения марок с номерами 3393 и 3394.

Здесь 3 марки, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 3652, дата выпуска марки с первым номером серии 1968-8-14.

Деятели культуры народов СССР 1 (1971—1973) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  35. 100-летие со дня рождения грузинского композитора Захария Петровича Палиашвили (1871—1933) и далее по годам.

По каталогам. Никакие каталоги никак не определяют эту серию. Другими словами, никакой каталожной серии не существует.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 5 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги серию не определяют. В таблице каталожные номера всех 5 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Рассеянность филателистического пространства СССР // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43917/rasseyannost-filatelisticheskogo-prostranstva-sssr/

Здесь 5 марок. Дата выпуска первой марки 1971-8-3. Номер первой марки ЦФА 4036. Отношение размера серии к ее длительности: 1,7.

Маяки СССР (1982—1984) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 15 марок. Это 3-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1982-12-29. Номер первой марки ЦФА 5358. Отношение размера серии к ее длительности: 5.

Оружие Победы (1984—1986) 
Только русский каталог Соловьёва признаёт эту достаточно определённую серию.

Здесь 10 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3,3. Первый номер серии ЦФА 5467, дата выпуска марки с первым номером серии 1984-1-25.

Международный проект «Венера — комета Галлея» (1984—1986) 
Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel, SG) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 4 марки, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 1,3. Первый номер серии ЦФА 5587, дата выпуска марки с первым номером серии 1984-12-15.

Животные Красной книги СССР (1985—1987) 
Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC) полностью признают эту достаточно определённую каталожную серию.

Здесь 9 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3. Первый номер серии ЦФА 5658, дата выпуска марки с первым номером серии 1985-8-15.

Писатели народов СССР (1987—1989) 
По каталогам. Ни один каталог никак не поддержал как серию даже двух марок из этой серии.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 7 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги не определяют никакие подсерии. В таблице все каталожные номера помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Эмблема как оружие филателиста // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44017/emblema-kak-orugie-filatelista/

Здесь 7 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 2,3. Первый номер серии ЦФА 5886, дата выпуска марки с первым номером серии 1987-11-3.

Великие флотоводцы России (1987—1989) 
Пять из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, SG, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 11 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3,7. Первый номер серии ЦФА 5897, дата выпуска марки с первым номером серии 1987-12-22.

Живопись (1988—1990) 
Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 11 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3,7. Первый номер серии ЦФА 5979, дата выпуска марки с первым номером серии 1988-8-22.

Героический эпос народов СССР (1988—1990) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Марка (ЦФА [АО «Марка»] #6207; Yt #5750) включена в эту серию французским каталогом «Ивер и Телье» (), но здесь её нет, тае как эта марка по большому счёту другой тематики.

Здесь 15 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 5. Первый номер серии ЦФА 5987, дата выпуска марки с первым номером серии 1988-9-22.

Утки (1989—1991) 
Эта серия продолжала выходить в Российской Федерации в 1992—1995 годах.

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, SG) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 9 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3. Первый номер серии ЦФА 6084, дата выпуска марки с первым номером серии 1989-7-1.

Музыкальные инструменты народов СССР (1989—1991) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями музыкальных инструментов советских социалистических республик, которая выпускалась в 1989—1991 годах (с 20 сентября 1989 года по 19 ноября 1991 года).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 11 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3,7. Первый номер серии ЦФА 6113, дата выпуска марки с первым номером серии 1989-09-20.

Эта серия марок СССР — первая часть  ветвящейся наследственной многолетней серии
(СССР) → (Таджикистан + Туркмения).

Исторические архитектурные памятники народов СССР (1989—1991) 
Только четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel, SG) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 16 марок, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 5,3. Первый номер серии ЦФА 6133, дата выпуска марки с первым номером серии 1989-11-20.

Охрана природы — актуальная тема филателии (1989—1991) 
Только два русских каталога (ЦФА, SC) полностью признают эту достаточно определённую серию.

В русском каталоге Соловьёва эта многолетняя серии включает лишнюю марку из другой многолетней серии. См. более подробно в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 3 сувенирных блока, это 3-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 6144, дата выпуска блока с первым номером серии 1989-12-14.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР